Thyridium (dier), geslacht van bladsprietkevers uit de familie Scarabaeidae
 Thyridium (plant), geslacht van bladmossen uit de familie Calymperaceae
 Thyridium (schimmel), geslacht van schimmels uit de familie Thyridiaceae